Николай Афиногенов:

 Афиногенов, Николай Александрович (1878—1947) — русский прозаик.
 Афиногенов, Николай Тимофеевич (1910—?) — помощник бригадира тракторной бригады Рыбновской МТС Рязанской области, лауреат Сталинской премии.